Indian Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Indian Creek Township (Illinois)
 Indian Creek Township (Lawrence County, Indiana)
 Indian Creek Township (Monroe County, Indiana)
 Indian Creek Township (Pulaski County, Indiana)
 Indian Creek Township (Mills County, Iowa)
 Indian Creek Township (Story County, Iowa)
 Indian Creek Township (Kansas)
 Indian Creek Township (Missouri)
 Indian Creek Township (North Dakota)